Mika Nieminen (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a évolué dans la SM-liiga, l'Elitserien et la LNB pour Ilves Tampere, Lukko Rauma, Luleå HF, Grasshopper Club Zürich, Jokerit Helsinki et HIFK.

Nieminen a été un membre régulier de l'équipe de Finlande de hockey sur glace, avec laquelle il a pris part à trois Jeux olympiques en 1992, 1994 et 1998, à sept championnats du monde, ainsi qu'à la Coupe du monde de hockey 1996. Il remporte avec la Finlande un titre de champion du monde en 1995 à Stockholm, deux médailles d'argent aux championnats du monde de 1992 et 1994 et deux médailles de bronze aux Jeux olympiques de 1994 et de 1998.

En 1988, il est nommé meilleur débutant de la SM-Liiga. Lors de la saison 1989-1990, il termine avec le meilleur ratio +/- et est nommé dans l'équipe d'étoiles du championnat finlandais. Il est nommé dans la deuxième équipe d'étoiles lors de la saison 1991-1992 de la SM-Liiga et du championnat du monde 1992. En Elitserien, il remporte le titre de meilleur passeur en 1994 et de meilleur buteur en 1995. Il est nommé meilleur joueur de l'équipe de Finlande au championnat du monde 1996. Au cours de la ligue européenne 1997-1998, il remporte un nouveau titre de meilleur buteur.

Nieminen est intronisé au Temple de la renommée du hockey finlandais en 2005 et devient le  numéro 166.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1983-1984 || Ilves Tampere jr.|| Championnat de Finlande jr || 27|| 22|| 15|| 37|| 16|| || || || || 
|-
| 1984-1985 || Ilves Tampere jr.|| Championnat de Finlande jr || 27 || 23 || 17 || 40 ||28 ||  ||  ||  ||  ||
|- 
| 1985-1986 || Kiekko-Reipas Lahti || 1.Divisoona || 43 || 35 || 27 || 62 ||67 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1986-1987 || Kiekko-Reipas Lahti || 1.Divisoona ||44 || 31 || 32 || 63 || 34 ||  ||  ||  ||  || 	
|- 
| 1987-1988|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 41|| 21|| 20|| 41|| 2|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 23|| 10|| 21|| 31|| 14|| 5|| 3|| 6|| 9|| 4
|- 
| 1989-1990|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 25|| 12|| 34|| 46|| 12|| 9|| 2|| 6|| 8|| 4
|-
| 1990-1991|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 44|| 20|| 42|| 62|| 20|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| 1991-1992|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 44|| 17|| 38|| 55|| 16|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|1992-1993|| Luleå HF|| Elitserien|| 40|| 17|| 23|| 40|| 28|| || || || || 
|- 
| 1993-1994|| Luleå HF|| Elitserien|| 40|| 14|| 38|| 52|| 24|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| Luleå HF|| Elitserien|| 38|| 18|| 31|| 49|| 26|| 9|| 5|| 3|| 8|| 16
|- 
| 1995-1996 || GCK Lions || LNB || 36 || 28 || 46 || 74 || 16 || 11 || 4 || 9 || 13 || 4
|-
| 1996-1997 || GCK Lions || LNB || 38 || 41 || 33 || 74 || 60 || 10 || 11 || 19 || 30 || 35
|-
| 1997-1998|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 48|| 16|| 25|| 41|| 37|| 8|| 3|| 5|| 8|| 14
|-
| 1997-1998 || Jokerit Helsinki || Ligue européenne de hockey || 6 || 6 || 0 || 6 || 25|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| HIFK|| SM-liiga|| 53|| 20|| 28|| 48|| 12|| 11|| 4|| 7|| 11|| 0
|-
| 1998-1999 || HIFK || Ligue européenne de hockey || 5 || 3 || 5 || 8 || 2 || 4 || 1 || 4 || 5 || 6
|- 
| 1999-2000|| HIFK|| SM-liiga|| 36|| 15|| 19|| 34|| 42|| 9|| 2|| 6|| 8|| 18
|-
| 1999-2000 || HIFK || Ligue européenne de hockey || 1 || 0 || 2 || 2 || 0 || 2 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2000-2001|| HIFK|| SM-liiga|| 50|| 9|| 28|| 37|| 22|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2001-2002|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 55|| 9|| 12|| 21|| 20|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0

| 419 || 149 || 267 || 416 || 197 || 51 || 15 || 31 || 46 || 42

En équipe nationale 

|-
| 1984 || align="left" | Championnat d'Europe junior || 5 || 1 || 0 || 1 || || 0 || align="left" |   	  	 
|-
| 1991 || align="left" | Championnat du monde || 10 || 5 || 6 || 11 || || 2 || align="left" | 
|-
| 1992 || align="left" | Jeux olympiques || 8 || 4 || 6 || 10 || +3 || 6 || align="left" | Quart de finale
|-
| 1992 || align="left" | Championnat du monde || 8 || 3 || 5 || 8 || +5 || 2 || align="left" |  Médaille d'argent
|- 
| 1993 || align="left" | Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || -3 || 2 || align="left" | Quart de finale
|-
| 1994 || align="left" | Jeux olympiques || 8 || 3 || 5 || 8 || +7 || 0 || align="left" |  Médaille de bronze
|- 
| 1994 || align="left" | Championnat du monde || 8 || 2 || 3 || 5 || +10 || 2 || align="left" |  Médaille d'argent
|-
| 1995 || align="left" | Championnat du monde || 8 || 4 || 3 || 7 || +2 || 6 || align="left" |  Médaille d'or
|-
| 1996 || align="left" | Championnat du monde || 6 || 4 || 2 || 6 || +4 || 2 || align="left" | 
|-
| 1996 || align="left" | Coupe du monde || 4 || 2 || 0 || 2 || 0 || 2 || align="left" | Quart de finale
|- 
| 1997 || align="left" | Championnat du monde || 8 || 4 || 3 || 7 || +4 || 2 || align="left" | 
|-
| 1998 || align="left" | Jeux olympiques || 5 || 1 || 2 || 3 || -1 || 2 || align="left" |  Médaille de bronze

| 84 || 33 || 35 || 68 || -- || 28 || --

Références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1966
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du HIFK
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Luleå HF
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du GCK Lions
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Champion du monde de hockey sur glace
Médaillé de bronze olympique finlandais
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Jarmo-Wasama
Gagnant du trophée Matti-Keinonen